Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa (Guadalajara, 25 de septiembre 1417-Manzanares el Real, 25 de enero de 1479) fue un noble y político castellano, señor de la Casa de Mendoza y de la Vega, titulado I duque del Infantado, II marqués de Santillana,  II conde del Real de Manzanares y IV señor de Hita y Buitrago, de las hermandades de Álava y de los valles de Asturias de Santillana.

Biografía 
Fue hijo primogénito de Íñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, y de Catalina de Figueroa, y hermano de Pedro González de Mendoza, conocido como el cardenal Mendoza, y de Íñigo López de Mendoza y Figueroa, I conde de Tendilla.

Heredó el título de marqués de Santillana al fallecer su padre en 1458 y de su tío paterno, Gonzalo Ruiz de la Vega, heredó las villas de Castrillo de Villavega, Guardo, Tordehumos y de su sobrina Catalina Lasso de Mendoza, la villa de Valfermoso de las Sogas. 

Mecenas de las bellas artes, patrocinó la construcción del bello castillo de Manzanares el Real e inició el proyecto del palacio del Infantado en Guadalajara.

Enemigo del favorito del rey Juan Pacheco, marqués de Villena, propició el ascenso en la corte de Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque al casarlo en 1462 con su hija Mencía.

Durante la guerra civil en Castilla que comenzó en 1465 fue partidario de la infanta Juana la Beltraneja en un principio, aunque a partir de 1473 las gestiones de su hermano el cardenal Mendoza ante el papa Alejandro VI de visita en Castilla y aliado de Fernando e Isabel facilitaron que cambiara de bando para apoyar a los Reyes Católicos tras una entrevista secreta con ellos.

Muerto Enrique IV de Castilla en diciembre de 1474, su lealtad armada a los derechos de Isabel la Católica frente a la invasión portuguesa fue agradecida en 1475 con el título de duque del Infantado como acrecentamiento de vuestra casa e estado; el mismo año recibió el cargo de presidente de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid.

Otorgó testamento el 14 de junio de 1475 estando en el monasterio de Lupiana y falleció el 25 de enero de 1479.

Matrimonios y descendencia 

Diego Hurtado de Mendoza contrajo un primer matrimonio en diciembre de 1436 con Brianda de Luna, hija de Juan Hurtado de Mendoza y Castilla, señor de Mendívil, de Mártioda, de Morón de Almazán, de Gormaz y de Nanclares, prestamero mayor de Vizcaya, y de su segunda mujer María de Luna, además de nieta paterna de Juan Hurtado de Mendoza el Mozo, II señor de Almazán, y de su esposa María Téllez de Castilla, II señora de Castañeda e  hija de Tello de Castilla. Tuvieron los siguientes hijos:
 
 Íñigo López de Mendoza y de la Vega, II duque del Infantado.
 Juan Hurtado de Mendoza, señor de Beleña y Valfermoso de las Sogas , casado con Beatriz de Zúñiga y Toledo, con sucesión en los señores de Cubas y Griñón.
 Pedro González de Mendoza, a quien su padre, en su testamento, le legó Castrillo de Villavega, Guardo y Tordehumos.
 Antonio de Mendoza. Su padre le dejó a él y a su hermano García, 80400 maravedís situados en la ciudad de Guadalajara y la merindad de Liébana en partes iguales. Estipuló que si el primogénito, Íñigo, las quisiera, las podía tomar siempre y cuando les diese a cada uno de sus hermanos 200 vasallos, como así sucedió. 
 García Laso de Mendoza, abad de la Colegiata de Santillana del Mar.
 Catalina de Mendoza, fallecida después del 15 de junio de 1496, fecha en que otorgó testamento, casada con Alonso Ramírez de Arellano, I conde de Aguilar de Inestrillas y señor de los Cameros, hijo de Juan Ramírez de Arellano, señor de los Cameros, y de Isabel Enríquez.
 María Hurtado de Mendoza y Luna (m. 10 de diciembre de 1506), casada el 5 de octubre de 1487 con Diego Fernández de Córdoba y Carrillo de Albornoz, II conde de Cabra.
 Mencía de Mendoza y Luna (m. antes del 28 de julio de 1477), otorgó testamento en Cuéllar el 11 de enero de 1476 y falleció unos diez días después. Fue la primera esposa de Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque, con quien contrajo matrimonio en 1462. 

Contrajo segundas nupcias en 1467 con Isabel Enríquez de Noroña, hija de Rui Vaz Pereira y de Beatriz de Noroña, hija bastarda del conde Alfonso Enríquez. En su testamento, su marido le dejó el lugar de Yunquera para ella y sus hijas con la condición de que el primogénito, Íñigo, lo pudiera comprar.  De este enlace tuvo otras dos hijas:
 
 Ana de Mendoza, casada con Juan Pérez de Cabrera y Bobadilla, II marqués de Moya.
 Beatriz de Mendoza, casada con Diego de Castilla, III señor de Gor.

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Poemas representativos de este reconocido personaje español

Duques del Infantado
Marqueses de España
Condes de España
Señores de España del siglo XV
Nobles de Guadalajara
Familia de los Mendoza
Presidentes de la Real Chancillería de Valladolid
Nacidos en Guadalajara (España)